Крут може да се односи на:

 Крут (Горња Рајна), насељено место у Француској, у департману Горња Рајна
 Крут (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Крут (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Крут (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Крут сир Марн, насељено место у Француској, у департману Ен